В одиночному розряді тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 2001, який проходив в рамках Туру WTA 2001, Анабель Медіна Гаррігес здобула титул, у фіналі перемігши Крістіну Торренс-Валеро 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Магі Серна (чвертьфінал)
 Тетяна Панова (чвертьфінал)
 Франческа Ск'явоне (чвертьфінал)
 Гала Леон Гарсія (півфінал)

 Татьяна Гарбін (чвертьфінал)
 Відсутня
 Крістіна Торренс-Валеро (фінал)
 Жанетта Гусарова (1-ше коло)
 Анабель Медіна Гаррігес (переможниця)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2001